Вадим Певзнер (род. 1961, Москва) — русский , , .

Биография 
Получил известность как автор-исполнитель в конце 1970-х годов, оказал заметное воздействие как на авторскую песню, так и на рок-музыку следующего десятилетия, соавтор нескольких ранних песен группы «Бригада С».

В 1984 году перебрался во Францию (где учился в Парижском университете), после чего прекратил создавать новые песни. С 1990 года — в США. Окончил аспирантуру Чикагского института искусств в области экспериментального кино (ранее учился на режиссёра в Школе-студии МХАТ). Преподавал искусствоведение в Нью-Йоркском университете и других учебных заведениях.

С конца 1990-х годов вернулся к сочинению песен, достаточно сильно изменив творческую манеру. В 2003 году записал альбом новых песен «Вещь» (с группой «Cirque du Pevzner»).

В 2004 году стал лауреатом фестиваля «Петербургский аккорд».

Примечания

Ссылки 
 Страница В. Певзнера на сайте BARDS.RU
 В. Певзнер в передаче «Авторская песня» на станции «Эхо Москвы»
 

Авторы-исполнители России